Gaby Szöllösy (* 7. Mai 1966) ist eine Schweizer Kommunikationsfachfrau und Netzwerkerin im politischen System. Seit März 2016 ist sie Generalsekretärin der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK).

Ausbildung 
Szöllösy studierte Deutsch, Spanisch, Französisch und Italienisch an der Zürcher Dolmetscherschule und schloss mit dem Übersetzerdiplom ab. Außerdem studierte sie Soziologie an der Universidad de la Habana in Kuba.

Karriere 
Szöllösy begann ihre Karriere 1994 als Journalistin beim Schweizer Radio DRS, wo sie zunächst Zürcher Lokalreporterin war. Danach wechselte sie in die DRS-Inlandredaktion, später wurde sie Bundeshausredaktorin. 2008 wechselte Szöllösy in die Inlandredaktion des Tages-Anzeigers. Nach einer Projektleitung im Bundesamt für Gesundheit wurde sie 2010 Kommunikationschefin der Krankenversicherung SWICA und ab 2012 leitete sie bis 2016 die Kommunikation des Staatssekretariats für Migration (SEM). Im März 2016 ernannte sie die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) zur Generalsekretärin.

Weblinks 
 Kantonale Konferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
 „Der Föderalismus ist eine Ideenküche“

Einzelnachweise 

Journalist (Schweiz)
Hörfunkjournalist
Zeitungsjournalist
Kommunikationsmanager
Schweizer
Geboren 1966
Frau